49. længdegrad kan henvise til:

 49. vestlige længdekreds
 49. østlige længdekreds